Petróvitxi (Smolensk), població de la província de Smolensk, a Rússia
 Petróvitxi (Khabàrovsk), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia